Alaton steht für

 Alaton-Verfahren, chemisches Verfahren zur Gewinnung von Aluminium aus Tonerden

Alaton ist der Name von

 İshak Alaton (1927–2016), auch: Isaac Alaton, türkischer Unternehmer und Investor jüdischer Abstammung, Gründungspartner der Alarko Unternehmensgruppe